A Segunda División 1967–68-as szezonja volt a bajnokság harminchetedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt. Mivel a következő szezontól ebben az osztályban már csak egy csoport volt, ezért rendkívül nagyszámú, összesen 16 kieső csapat volt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Osztályozó 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2